Винограды:
 Винограды (Прага) — район в Праге
 Винограды (Братислава) — район в Братиславе